El elegido (pel·lícula de 1977), pel·lícula hispanomexicana dirigida per Servando González i protagonitzada per Katy Jurado
 El elegido (pel·lícula de 1985), pel·lícula espanyola protagonitzada per José Luis López Vázquez
 El elegido (telenovel·la), telenovel·la argentina de 2011
 El elegido (títol en català: L'escollit), pel·lícula hispanomexicana de 2016 dirigida per Antonio Chavarrías